САБ:
 Служба авиационной безопасности
 Светящаяся авиабомба
 САБ — прежнее название баскетбольной команды «Спортакадемклуб»